Kongregation (lat. con ‚zusammen‘, grex ‚Herde‘, ‚Schar‘, congregare ‚sich versammeln‘) steht unter anderem für:
 frühere Bezeichnung verschiedener Zentralbehörden der römischen Kurie, siehe Römische Kurie#Organisation
 einen Zusammenschluss mehrerer selbständiger Klöster, siehe Kongregation (Klosterverband)
 ein Institut des geweihten Lebens (Ordensgemeinschaft) in der römisch-katholischen Kirche, siehe Ordensinstitut#Unterscheidung zwischen Orden und Kongregationen